Буссо:

 Буссо, Джузеппе (1913—2006) — конструктор автомобильных двигателей Alfa Romeo и Ferrari.
 Буссо — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.
 Буссо — полусладкое красное вино Инкерманского завода